Petra kan syfta på:

 Petra (namn) – ett kvinnonamn med latinskt ursprung
 Petra (musikgrupp) – amerikansk kristen rockgrupp bildat 1972
 Petra (mytologi) – en nymf i grekisk mytologi

Geografi

Grekland 

 Pétra (ort i Grekland, Epirus, Nomós Ioannínon), 
 Pétra (ort i Grekland, Nordegeiska öarna), Nomós Lésvou, 
 Pétra (ort i Grekland, Epirus, Nomós Ártas, lat 39,17, long 21,11), 
 Pétra (ort i Grekland, Epirus, Nomós Prevézis), 
 Pétra (ort i Grekland, Epirus, Nomós Ártas, lat 39,13, long 21,26), 
 Pétra (ö), Attika, Nomós Attikís,

Jordanien 

 Petra (stad), ort, Ma'an,

Spanien 

 Petra (kommun), Balearerna, Illes Balears, 
 Petra (kommunhuvudort), Balearerna, Illes Balears, 

Robotskapade Greklandförgreningar
Robotskapade Jordanienförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar